Бен Ашур — фамилия арабского происхождения.

 Бен Ашур, Селим (род. 1981) — тунисский футболист.
 Бен Ашур, Мохамед Фадхель (1909—1970) — тунисский писатель, муфтий Туниса.